Сарыбай — имя, фамилия и название населённых пунктов:

Персоны 
  (1821—1890) — полковник, участник Узун-Агачского сражения.
 Калмурзаев, Сарыбай Султанович (1949—2012) — казахстанский государственный деятель.
 Сарыбай, Кайрат Шораевич (род. 1966) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Населённые пункты 
 Сарыбай — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Сарыбай — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
 Сарыбай — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Сарыбай би — село в Жамбылском районе Алматинской области.